E404 – strada europea
 E404 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane